Protostroma är ett släkte av svampar. Protostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protostroma